Konstans – imię męskie
 Konstans – cesarz rzymski
 Konstans II – cesarz rzymski
 Konstans II – cesarz bizantyński